Proailurus (Проаилурус — „прва мачка”) је изумрли род мачака из изумрле потпородице Proailurinae, који је у периоду од касног Олигоцена до раног Миоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчки ријечи протос (стгрч. -{πρῶτος}-), која значи први,
 и старогрчке ријечи аилоурос (стгрч. -{αἴλουρος}-), која значи мачка.

Назив потпородице Proailurinae води поријекло од:
 типског рода Proailurus,
 и таксономског наставка -inae.

Опис 
Врсте из рода Proailurus су биле мале и збијене звијери, нешто веће од данашње домаће мачке. Имале су дуги реп, велике очи, и оштре канџе и зубе, који су били једнаки пропорција као код данашњи врста из породице вивериди. Ове врсте су донекле могле да увлаче своје канџе. Као и данашњи вивериди, ове врсте су дјелимично живјеле на дрвећу. Врста Proailurus lemanensis је достизала тежину од 5 до 20 kg, у раменима висину од 35 cm и дужину од 1 m.

Систематика

Историја класификације 
1879. године француски природњак и љекар Хенри Филхол је први научно описао род Proailurus, у који је уврстио двије изумрле врсте мачколики звијери: Proailurus lemanensis и Proailurus julieni. Остаци ове двије врсте су пронађени на подручју францусе општине Сент Жерард. Касније је он 1882. године описао и додао у овај род још једну изумрлу врсту Proailurus medius. 1888. године је њемачки палеонтолог и зоолог Макс Шлосер је врсту Proailurus medius препознао као представника засебног рода, те ју је уврстио у род Haplogale и преименовао у Haplogale media. Касније је и врста Proailurus julieni је препозната као представника засебног рода Stenogale (као врста Stenogale julieni), и на крају као представник рода Viretictis (као врста Viretictis julieni).

1999. године је француски палеонтог Стефан Пеигне је описао двије нове врсте у роду Proailurus, а то су Proailurus bourbonnensis и Proailurus major.

Према свим научним истраживањима род Proailurus је најпримитивнији представник породице мачке и предак сви остали представника ове породице звијери, иако је у једном истраживању из 2005. године био уврштен као примитивни представник мачколики звијери, што је у каснијим истраживањима оповргнуто.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Proailurus.

Види још 
 Класификација сисара
 Мачке
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Литература

Спољашње везе 

Мачке
Изумрли сисари Европе